Als Reichsteilung werden mehrere Herrschaftsaufteilungen bezeichnet:

 Reichsteilung des biblischen Israel ca. 926 v. Chr., siehe Davidisch-salomonisches Großreich#Blütezeit unter Salomo und Reichsteilung
 Reichsteilung von 395 im Römischen Reich
 Fränkische Reichsteilung im Frankenreich
 Reichsteilungen in der Geschichte Chinas, siehe Nordchina und Südchina#Reichsteilungen in der Geschichte

Siehe auch:

 Landesteilung